Por McKee pode estar à procura de:

Pessoas 
 Andy McKee
 Robert McKee
 Hugh Ware McKee

Localidades 
 McKee (Kentucky)

Mckee